Miejscowości w USA:
 Horseheads – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Horseheads – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
Gminy w USA:
 Horseheads (ang. Horseheads Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung